Jack Taylor (actor) (nascut el 1936), actor estatunidenc
 Jack Taylor (àrbitre) (1930–2012), àrbitre de futbol anglès
 Jack Taylor (esquiador) (1948–2008), esquiador estatunidenc
 Jack Taylor (futbolista escocès) (1872–1949), futbolista escocès de l'Everton FC i Escòcia
 Jack Taylor (golfista) (1897–1971), golfista anglès professional
 Jack Taylor (lluitador britànic) (nascut el 1932), lluitador olímpic britànic
 Jack Taylor (nedador) (1931–1955), nedador estatunidenc
 Jack Taylor (remer) (1928–2016), remer canadenc